Tranzycja (od  „przejście”) – proces lub okres przechodzenia od jednego stanu do drugiego.

Definicje 

 tranzycja – w biologii – mutacja prawidłowych nukleotydów w DNA na inne
 tranzycja – w politologii – przejściowy okres trwający między występowaniem jednego ustroju politycznego a innym
 tranzycja – w religii – to ustne przekazywanie tajemnic i prawd wiary pochodzących od ustnego nauczania Jezusa Chrystusa
 tranzycja – w technikach cyfrowych – wskazuje na zmianę stanu logicznego
 tranzycja – w zarządzaniu programami (dziedzina szeroko rozumianego zarządzania projektami) – określa skoordynowane działania podejmowane w celu przejście do nowego stanu
 tranzycja – proces korekty płci obejmujący zmianę roli społecznej i wizerunku, medyczną diagnostykę, terapię hormonalną, zabiegi chirurgiczne oraz zmianę oznaczenia płci prawnej

Albumy 

 Transition (album Johna Coltrane’a) – album Johna Coltrane’a
 Transition (album Steve’a Lukathera) – album Steve’a Lukathera
 Transition (Buddy Rich i Lionel Hampton) – album Buddy'ego Richa i Lionela Hamptona
 Transition (Chipmunk) – album rapera o pseudonimie Chipmunk

Inne 

 Terrafugia Transition – model latającego samochodu

Przypisy